You’ll Never Walk Alone () — альбом компиляция американского певца Элвиса Пресли, вышедший в 1971 году.

Об альбоме 
На пластинке собраны песни в жанре госпел разных лет. Две песни — «Who Am I?» и «Let Us Pray» — впервые были выпущены именно на этом альбоме. Кроме того, в пластинку вошли все четыре песни из госпельного мини-альбома 1957 года «Peace in the Valley». Альбом занял 69-е место в американском хит-параде.

В 1986 году альбом был издан с другой обложкой.

Список композиций 
 You’ll Never Walk Alone (2:42)
 Who Am I? (3:17)
 Let Us Pray (2:59)
 Peace in the Valley (3:20)
 We Call On Him (2:32)
 I Believe (2:04)
 It Is No Secret (What God Can Do) (3:54)
 Sing You Children (2:08)
 Take My Hand, Precious Lord (3:17)

Ссылки 
 You’ll Never Walk Alone на discogs.com

Альбомы Элвиса Пресли
Альбомы 1971 года
Сборники на английском языке